Kostezkyj ist der Familienname folgender Personen:

 Ihor Kostezkyj (1913–1983), ukrainischer Schriftsteller und Übersetzer
 Jurij Kostezkyj (* 1972), ukrainischer Handballspieler